Bloque peut désigner :

 Bloqué, morceau de hip-hop du groupe Casseurs Flowters, sorti en 2013
 Bloque, groupe de rock espagnol, originaire de Torrelavega, Cantabria